Iłowa – miasto
 Iłowa – gmina miejsko-wiejska
 Iłowa – dawna gromada
 Iłowa – wieś w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Ruda-Huta
 Iłowa – skała w Ojcowskim Parku Narodowym

Zobacz też 
 Iława